C.S. Lakshmi, een Tamilse schrijver
Ambai-eilanden, een eilandengroep in de Geelvinkbaai, Indonesië
Ambai (taal), een Austronesische taal die gesproken wordt op de Ambai-eilanden